La V.League Division 1 è la massima serie del campionato giapponese di pallavolo femminile ed è un torneo per club del Giappone posto sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Giappone.

Albo d'oro

Palmarès

Note

Collegamenti esterni